Mohrenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Mohrenbach (Aubach), linker Zufluss des Aubachs (zur Wiehl) nahe Erdingen, Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mohrenbach (Dreisbach), linker Zufluss des Dreisbachs (zur Sieg) in Oechelhausen, Stadt Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Mohrenbach (Jossa), rechter Zufluss der Jossa nach Burgjoß, Gemeinde Jossgrund, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Orte:
 Mohrenbach (Friesenhagen), Ortsteil der Ortsgemeinde Friesenhagen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Mohrenbach (Thaleischweiler-Wallhalben), Wohnplatz im Ortsteil Thalfröschen der Ortsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Mohrbach
 Möhrenbach
 Morbach